Depuis la fin des années 1980, le musicien français Jérome Mauduit, compose sous le nom Désaccord Majeur une musique ambient à influences industrielles, à forte dominante ethnique, où se mélangent synthétiseurs, sons naturels, boucles et samples.

Jérome Mauduit a également participé au projet Tlön Uqbar.

Citation

" Mon intention est d'assembler des sons dans un libre effort ludique. J'utilise des collages sonores, des ambiances et bien sûr des instruments pour créer un voyage musical imaginaire vers des régions inconnues où se mélangent différents paysages. [...] Mon goût esthétique pour les rêves est influencé par les Suréalistes, la culture Aborigènes, les Histoires et Légendes, la Nature... Il n'y a pas de message mais derrière la musique il y a un respect pour la (bio)diversité, la non-standardisation, le métissage, la nature et les hommes... "

Discographie

 La Théorie Du Chaos (Cass, C60) Désaccord Majeur 1989
 Le Point Immobile Vibrant (Cass, C50) Désaccord Majeur 1992
 Thétys (CD, Album) Play Loud 1994
 La Couleur Odorante (Cass, C60) Harmonie 1998
 Samana (CD, Album) Staalplaat 1998
 Le Point Immobile Vibrant (CD, Album, Ltd) JJS Distribution 1999
 La Bola Perdida (CD, Album) Staalplaat 1999
 La Neuvième Heure (CDr, Mini, ) taâlem 2002
 Salmo Salar (CD, Album) Fario 2003
 La Neuvième Heure (CDr, Mini, ) taâlem 2005
 La Couleur Odorante (CDr) Kokeshidisk 2006

Le label DM

Désaccord Majeur a également donné son nom à un label :

 D.M.001 Désaccord Majeur La Théorie Du Chaos (Cass, C60)
 D.M.002 Internal Fusion Evénements - Traverses - Contrariétés (Cass)
 D.M.003 Largo Tzu & Ko Songs She-lover Feeling (Cass)
 D.M.004 Largo Ĝoja (Cass)
 D.M.005 Moments Présents Les Apnées Du Sommeil (Cass)
 D.M.006 Désaccord Majeur Le Point Immobile Vibrant (Cass)
 D.M.008 Internal Fusion Et La Nuit Eclaira La Nuit... (Cass)
 D.M.009 Various Ophir (CD, Ltd)

Liens externes
 https://vimeo.com/user77268583
 https://desaccordmajeur.bandcamp.com/
 https://www.discogs.com/fr/artist/91398-D%C3%A9saccord-Majeur
 http://www.desaccordmajeur.org/
 

Musicien de musique industrielle
Musicien d'ambient
Musicien de world music
Musique gothique française